Павле Пекић се може односити на:

 Павле Пекић (партизан) (1910—1990), учесник НОБ и генерал-мајор у резерви.
 Павле Пекић (глумац) (1972), глумац